Горчи́лин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Горчилин, Андрей Иванович (1886—1956) — участник революционного движения, скульптор, киноактер и сценарист.
 Горчилин, Дмитрий Ильич (род. 1970) — русский поэт и прозаик, главный редактор альманаха «Т-64».
 Горчилин, Иван Дмитриевич (1909—1972) — оператор-постановщик, режиссёр.